Pop Up (auch Popup oder Pop-up) steht für:

 Pop-up, visuelles Element eines Computerprogramms
 Pop-up-Buch, siehe Aufklapp-Bilderbuch
 Pop-up-Verkauf

Siehe auch: